Příjmení Nordmann má více nositelů:

 Alexander von Nordmann – finský zoolog, botanik a paleontolog švédského původu
 Joseph Armand von Nordmann – rakouský podmaršálek původem z Alsaska
 Karl-Gottfried Nordmann – německý důstojník letectva a letecké eso druhé světové války